Блюхер, също и Блюер (Blüher) може да се отнася за:

 Гебхард Леберехт фон Блюхер (1742 – 1819) – пруски генерал-фелдмаршал
 Ханс Блюер (1888 – 1955) – германски писател
 Василий Блюхер (1889 – 1938) – съветски маршал
 Блюхер (локомотив) – парен локомотив, изобретен от Джордж Стивънсън, 1814 г.
 Блюхер (броненосен крайцер), 1907 г.
 Блюхер (тежък крайцер, 1937)